Национальная сборная Чехии по мини-футболу представляет Чехию на международных соревнованиях по мини-футболу. На чемпионатах мира ни разу не проходила дальше второго раунда. Лучший результат на чемпионатах Европы показала в 2003 году, сумев дойти до полуфинала, где после проигрыша сборной Украины прекратила своё выступление, так как в том году матча за 3-е место не проводилось.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 
 1992 — не квалифицировалась
 1996 — не квалифицировалась
 2000 — не квалифицировалась
 2004 — 2-й раунд
 2008 — 1-й раунд
 2012 — 1/8 финала 
 2016 — не квалифицировалась
 2021 — 1/8 финала

Чемпионат Европы по мини-футболу 
 1996 — не участвовала
 1999 — не квалифицировалась
 2001 — 1-й раунд
 2003 — полуфиналист
 2005 — 1-й раунд
 2007 — 1-й раунд
 2010 — 3-е место 
 2012 — 1-й раунд
 2014 — 1-й раунд
 2016 — 1-й раунд

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Чехия
Мини-футбол в Чехии
Мини-футбол